Yoruba steht für:

 Yoruba (Sprache), afrikanische Sprache
 Yoruba (Ethnie), afrikanische Volksgruppe

Siehe auch:
 Religion der Yoruba, Religion der Volksgruppe
 Yoruboide Sprachen